Osoby o tym nazwisku:
 André Kaminski – szwajcarski pisarz, reżyser i dziennikarz
 Bronisław Kaminski – rosyjski wojskowy, kolaborant hitlerowski, zbrodniarz wojenny
 Ed Kaminski – amerykański lekkoatleta
 Gerd Kaminski – austriacki prawnik i sinolog
 Grigorij Kaminski – radziecki polityk
 Heinrich Kaminski – niemiecki kompozytor
 Jake Kaminski – amerykański łucznik, olimpijczyk
 Jewhen Kaminski – ukraiński piłkarz i trener piłkarski
 Mik Kaminski – angielski muzyk
 Palladiusz (Kaminski) – biskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
 Thomas Kaminski – belgijski piłkarz
 Władimir Kaminski – radziecki kolarz szosowy, olimpijczyk

Zobacz też:
 Kamiński